

Classifica

Risultati

Collegamenti esterni 

 
 1996
Calcio nel 1994
Calcio nel 1995